Веригин — фамилия; имеет женскую форму .

 Веригины — русский дворянский род.

Веригин 
 Веригин, Александр Иванович (1807—1891) — русский генерал, член Государственного совета.
 Веригин, Алексей Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1924 (830); 10 февраля 1808.
 Веригин, Борис Юрьевич (род. 1953) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Веригин, Валерий Борисович (1941—1995) — советский футболист.
 Веригин, Виктор Иванович (ок. 1840—1912) — русский архитектор.
 Веригин, Джон — лидер духоборов Британской Колумбии в Канаде.
 Веригин, Михаил Иванович (1930—2000) — советский и российский учёный в области горного дела.
 Веригин, Михаил Федотович (1771—1848) — губернатор Оренбургской губернии (1809—1811), генерал-майор.
 Веригин, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 1005 (525); 26 ноября 1793.
 
 Веригин, Сергей Геннадьевич (род. 1956) — доктор исторических наук.
 Веригин, Сергий Константинович (1868—1938) — православный, затем католический священник.
 Веригин, Фёдор Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3054; 26 ноября 1816.
 Веригин, Юрий Алексеевич (род. 1940) — советский и российский учёный.



См. также 
 Вериго
 Верига
 Веригино
 Верегин